Грабина — село в Україні, у Буському районі Львівської області.
 Грабина Леонід Олексійович (25 травня (6 червня) 1885, Ромни, Полтавська губернія (нині Сумська область) — 3 грудня 1971, Прага) — геодезист, інженер
 Коропецька грабина Коропе́цька граби́на — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.
 Колиндянська грабина Колиндя́нська гра́бина — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Україні.